Томас Ван Ден Шпигель (; , Гент, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Карьера 
В 1997 году Ван Ден Шпигель переходит в «Остенде», в составе которого становится двукратным чемпионом и обладателем кубка Бельгии. В 2001 году Томас был назван баскетболистом года в Бельгии и тогда же он подписал соглашение с итальянским БК «Фортитудо», рассчитанное на 3 года. Через полтора года ван ден Шпигель перешёл в московский ЦСКА. В 2008 году ван ден Шпигель, который начало сезона провел в польском «Прокоме», подписал контракт с армейцами на полтора года. В составе ЦСКА Томас дважды выиграл Евролигу в 2006 и 2008 гг., стал трёхкратным чемпионом и двукратным обладателем кубка России.

Также Ван Ден Шпигель недолгое время отыграл на Украине за «Азовмаш» и провёл два сезона в составе «Реал Мадрида». Сезон 2010/2011 он начал в составе миланской «Олимпии» из Милана, но в начале 2011 года вернулся в Бельгию. В марте 2011 Ван Ден Шпигель подписал контракт на 4,5 года с БК «Остенде», за который выступал ранее. В сезоне 2012/2013 он не играл, а в июле 2013 года Ван Ден Шпигель объявил об окончании своей карьеры.

Достижения 
 Чемпион Евролиги: (2005/06, 2007/08)
 Чемпион России: (2005/06, 2006/07, 2007/08)
 Обладатель Кубка России: (2006, 2007)
 Чемпион Бельгии: (2000/01, 2001/02)
 Обладатель Кубка Бельгии: (1998, 2001)
 Участник Матчей всех звёзд Бельгии: (2000, 2001)
 Игрок года в Бельгии: (2001)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Euroleague.net Profile
 Профайл на liga-acb.es
 Fiche sur le site de l'Euroligue
 Профайл на сайте БК ЦСКА

Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Окапи»
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК «Арка»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки сборной Бельгии по баскетболу
Спортивные функционеры Бельгии
Руководители международных спортивных организаций